Vodopóinoie (en rus: Водопойное) és un poble de la república de Crimea, a Rússia, que el 2014 tenia 462 habitants. Pertany al districte de Txernomórskoie. Fins al 1945 la vila es deia Kerleüt.

Referències 

Pobles de la República Autònoma de Crimea